Севастьянов, Борис: